Planaeschna liui – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae). Występuje w południowo-wschodnich Chinach; stwierdzono go w prowincji Fujian. Opisali go w 2009 roku Qi-Han Xu, Zhi Chen i Zhi-Peng Qiu na łamach czasopisma „Acta Zootaxonomica Sinica”, w oparciu o pojedynczy okaz samca.

Przypisy 

Planaeschna
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2009 roku